Berlin Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Berlin Historic District (Nevada), NRHP-Nr. 71000490
 Berlin Historic District (New Jersey), NRHP-Nr. 95000408
 Berlin Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 84003609